Oraghesi – abitanti di Jerago con Orago
Oraghesi – abitanti di Orago